Sar (Harosa) — супергрупа еукаріот (царство), що включає три групи: страменопіли (Stramenopiles або Heterokonta), альвеоляти (Alveolata) та ризарії (Rhizaria). Назву SAR утворено як абревіатуру від Stramenopiles + Alveolata + Rhizaria. Таксон запропоновано 2007 року.
Формалізовано 2012 року (як «Sar»).

Класифікація 
Монофілія групи була встановлена молекулярними даними. Морфологічних або ультраструктурних синапоморфних ознак не виявлено. Таксон визначено як кладу найменшого обсягу, що включає Bigelowiella natans Moestrup & Sengco 2001 (Ризарії), Tetrahymena thermophila Nanney & McCoy 1976 (Альвеоляти) та Thalassiosira pseudonana Cleve 1873 (Страменопіли). Формалізовано 2012 року як «Sar» (із великої літери, як назви інших таксонів).

Встановленням таксону було зафіксовано немонофілетичність царства Chromalveolata, до якого включали гетероконтів (Heterokonta), альвеолят (Alveolata), гаптофітів (Haptophyta) та криптофітів (Cryptophyta), але не включали ризарій (Rhizaria). Гаптофітів та криптофітів виокремили у надцарство Hacrobia, монофілетичність якого залишалася під питанням.

На еволюційному дереві еукаріот супергрупу SAR розташували поряд з архепластидами; разом вони утворювали дві основні гілки мегагрупи Diaphoretickes. 
Близькоспорідненою до них вважали також групу Haptista, до якої включали гаптофітів і  (Centrohelida).

Наприкінці 2010-х років таксон стали класифікувати як одне з п'яти царств еукаріотів.

Філогенія 
Філогенетична кладограма групи:

Джерела

Посилання 
 
 

Diaphoretickes